Кудзюкурі (Тіба)
Рівнина Кудзюкурі